|}

Die EFCB - Linha Auxiliar ist eine zum Teil historische Eisenbahnstrecke in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Minas Gerais in Brasilien. Sie wurde von der Eisenbahngesellschaft Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) betrieben.

Geschichte 

Die EFCB - Linha Auxiliar wurde ursprünglich von 1892 bis 1898 durch die Eisenbahngesellschaft E. F. Melhoramentos bis Entre Rios (Três Rios) konstruiert.

1903 wurde E. F. Melhoramentos der Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) angegliedert und wurde von diesem Moment an Linha Auxiliar (Hilfslinie) genannt.

Ab 1950 ging die Bahnstrecke nur noch bis Três Rios und der Anschluss bis Porto Novo wurde dem Betrieb der Estrada de Ferro Leopoldina übertragen.

Heute gehört die Strecke zum Breitspurnetz der MRS Logística.

Verlauf 

Die Bahnstrecke führte von der Bahnstation Alfredo Maia im Zentrum von Rio de Janeiro nach Porto Novo im Tal des Fusses Paraíba do Sul im Bundesstaat Minas Gerais mit direktem Anschluss an die Linha do Centro der Eisenbahngesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina.

Die EFCB - Linha Auxiliar entlastete die etwas südlicher gelegene EFCB - Linha do Centro, die von Rio de Janeiro in das zentrale Minas Gerais hinauf bis zum Fluss Rio São Francisco führte.

Heutige Situation 

Heute fahren auf den Teilstrecken nahe der Großstadt Rio de Janeiro hauptsächlich Vorortzüge.

Zwischen Amaral und Três Rios wurde die Strecke 1996 stillgelegt. Der Rest dient heute entweder im Vorortverkehr von Rio oder der MRS Logística als Ausweichstrecke (Japeri-Arará) im Gütertransport.

Anschlussgleise 

Die Linha EFCB - Linha Auxiliar verfügt über die folgenden Anschlussgleise:

 Ramal de Jacutinga
 Ramal Afonso Arinos (trifft mit Ramal de Jucutinga zusammen)
 Ramal de Deodoro
 Linha de Belford Roxo

Weblinks 

 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Historische Karte der Linha Auxiliar der EFCB

Rio de Janeiro
Verkehrsbauwerk in Rio de Janeiro